Сали́нас ():

Персоналии 
 Салинас, Антонио (1841—1914) — итальянский нумизмат и археолог.
 Салинас, Йостин (род. 1998) — коста-риканский футболист.
 Салинас, Карлос (род. 1948) — мексиканский экономист, президент Мексики.
 Салинас, Педро (1891—1951) — испанский поэт, критик и исследователь-филолог.
 Салинас, Родольфо (род. 1987) — мексиканский футболист, полузащитник.
 Салинас, Франсиско де (1513—1590) — испанский музыкальный теоретик и органист.
 Салинас, Хорхе (род. 1968) — мексиканский актёр театра и кино.
 Салинас, Хорхе (род. 1992) — парагвайский футболист.
 Салинас, Хулио (род. 1962) — испанский футболист, нападающий.
 Салинас, Шей (род. 1986) — американский футболист, полузащитник.

Составные фамилии 
 Де Салинас, Мария (ок. 1490—1539) — фрейлина английской королевы Екатерины Арагонской, мать Кэтрин Уиллоуби, герцогини Саффолк.
 Рикарди Салинас, Марио (1921—2005) — чилийский ботаник, специалист по таксономии рода Мальзербия.
 Силес Салинас, Луис Адольфо (1925—2005) — боливийский государственный деятель, президент Республики Боливия.

Топонимы 
 Салинас — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Салинас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Салинас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия.
 Салинас — центр округа Монтерей штата Калифорния, США.
 Салинас — город и муниципалитет на Пуэрто-Рико.
 Салинас — город в Уругвае.
 Салинас — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Сан-Луис-Потоси.

Составные названия 
 Аркос-де-лас-Салинас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Монтеагудо-де-лас-Салинас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Салинас-Грандес — солончак на северо-западе Аргентины.
 Салинас-де-Ленис — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Салинас-да-Маргарида — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Салинас-де-Оро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Салинас-де-Писуэрга — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Салинас-дель-Мансано — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Сан-Мигель-де-Салинас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия.
 Санта-Крус-ди-Салинас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Сапотитлан-Салинас — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла.
 Херес-де-Гарсия-Салинас — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.